Sankt Erik, S:t Erik eller St Erik kan syfta på:

 Sankt Erik – svenskt nationalhelgon och Stockholms skyddshelgon, se Erik den helige
 S/S Sankt Erik – svensk museiisbrytare.
 Sankt Erik (1559) – ett örlogsskepp på 90 kanoner 1560–1584
 S:t Erik (fartyg) – ångdrivet släckningsfartyg som gjorde tjänst inom Stockholms brandförsvar mellan åren 1880 och 1932. 
 S:t Eriks ögonsjukhus – ett sjukhus i Stockholm
 Sankt Erikscupen – en ungdomsturnering i fotboll och innebandy
 Samfundet S:t Erik – en ideell förening, stiftad den 24 maj 1901 i Stockholm.